Aquarius är ett släkte av insekter. Aquarius ingår i familjen skräddare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skräddare